ШИС — сокращение, имеющее несколько значений.
 ШИС — Шенгенская информационная система. См также Шенгенское соглашение и Шенген.
 ШИС — шунт интегрирующего счётчика.